Чернавка — река в России, протекает в Дорогобужском районе Смоленской области. Левый приток Угры. Вдоль течения реки расположены населенные пункты Ушаковского сельского поселения деревни Городок, Немерзь, Лепешки.

География 
Река Чернавка берёт начало в болотах севернее деревни Лепешки. Устье реки находится в 347 км по левому берегу реки Угра. Длина реки составляет 12 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Угра от истока и до устья, речной подбассейн реки — Бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010100412110000020576
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110002057
 Код бассейна — 09.01.01.004
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Притоки (км от устья) 
 5.4 км: река Беляевка (лв)

Примечания 
 

Реки Дорогобужского района
Притоки Угры